Hurban může znamenat:

příjmení
 Jozef Miloslav Hurban (1817–1888) – první předseda Slovenské národní rady, slovenský spisovatel, novinář, politik, evangelický kněz.
 Svetozár Hurban-Vajanský (1847–1916) – slovenský spisovatel, publicista, literární kritik a politik
 Terézia Hurbanová-Kronerová (1924–1999) – slovenská herečka
 Vladimír Hurban (1883–1949) – slovenský spisovatel a diplomat, syn Vajanského

jiný význam
 HC Dukla KAV Hurban Senica

Související články 
 Hurbanovo – město na jižním Slovensku
 Hurbanova Ves – v okrese Senica